Насте́нко — українське прізвище, що походить від зменшено-пестливої форми жіночого імені Анастасія.

 Настенко Андрій Андрійович (1893–1980) — український актор, офіцер армії УНР.
 Настенко Михайло Володимирович (1966) — радянський, український та російський вершник, майстер спорту міжнародного класу.
 Настенко Олександр Анатолійович (1956) — український політик, народний депутат України III скликання.
 Настенко Сергій Володимирович — український воєначальник, капітан 1-го рангу, командир СКР-112 під час його переходу з Новоозерного в Одесу під українській прапором, командир фрегата «Гетьман Сагайдачний».

Українські прізвища
Прізвища на -енко